Ел Еукалипто има више значења:

 Ел Еукалипто (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Еукалипто (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Еукалипто (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Еукалипто, Фамилија Ботељо (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Еукалипто (Тубутама), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Еукалипто (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Еукалипто, Мануел Морено Гајтан (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику